Футбольная лига в сезоне 2004-05 — 107-й сезон Футбольной лиги Англии и 13-й сезон в его нынешнем формате лиги. Сезон начался в августе 2004 года и завершился в мае 2005 года, розыгрышем финала плей-офф. Перед началом сезона в Футбольной лиге произошел ребрендинг, в результате чего вместо Первого дивизиона был создан Чемпионат Футбольной лиги, вместо Второго дивизиона — Первая Футбольная лига, а вместо Третьего дивизиона — Вторая Футбольная лига.

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Это Чемпионат Футбольной лиги, Первая Футбольная лига и Вторая Футбольная лига. По завершении каждого сезона, две лучшие команды и победитель плей-офф выходят в Премьер-лигу, а две худшие команды, набравшие наименьшее количество очков по итогам сезона, выбывают в Национальную Конференцию.

Победителем Чемпионата Футбольной лиги стал Сандерленд, Первой Футбольной лиги — Лутон Таун, а Второй Футбольной лиги — Йовил Таун.

Итоговые турнирные таблицы

Чемпионат Футбольной лиги

Плей-офф

Первая Футбольная лига

Плей-офф

Вторая Футбольная лига

Плей-офф

Ссылки 
 Футбольная лига 2004-05 на RSSSF.com
 Сайт Футбольной лиги
 BBC Sport

2004
Футбол в Англии в сезоне 2004/2005
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005